Brit peut faire référence à :

Personnalités 
Brittany Heyworth « Brit » Marling, une actrice, scénariste, réalisatrice et productrice américaine ; 
 Brit Morgan, de son vrai nom Brittany Morgan Dengler, une actrice américaine ; 
 Brit Pettersen Tofte, une ancienne fondeuse norvégienne ; 
 Brit Sandaune, une footballeuse norvégienne ; 
 Brit Selby, un ancien joueur professionnel canadien de hockey sur glace ; 
 Brit Van Hoof, une actrice belge d'expression flamande.

Autres 
Brit, en anglais, une abréviation, soit du mot , désignant familièrement de nos jours la Grande-Bretagne (Great-Britain), ou plus largement le Royaume-Uni ;  soit des mots British ou Briton, désignant dans ce cas familièrement (ou parfois péjorativement), un natif ou un habitant de la Grande-Bretagne et plus particulièrement de l’Angleterre ; 
Brit, un fleuve côtier situé dans le comté du Dorset, dans le sud-ouest de l’Angleterre et qui se jette dans la Manche ; 
Brit Air, une ancienne compagnie aérienne régionale française, filiale d'Air France ;  
Brit Awards (stylisés BRIT Awards, souvent simplement appelés The Brits), une récompense musicale délivrée annuellement par la British Phonographic Industry ; 
Brit Floyd, un cover band britannique de Pink Floyd ; 
Brit Ha'birionim, un groupe fasciste sioniste fondé en 1931 ; 
Brit Hotel, un réseau d'hôtels indépendants français ; 
Brit milah, une cérémonie nécessaire mais non suffisante par laquelle un individu masculin est accueilli dans le judaïsme par une alliance contractée entre Dieu et les enfants d'Israël (circoncision) ; 
Brit Shalom, une association politique juive de Palestine qui prône le rapprochement judéo-arabe ; 
Burberry Brit, la collection grand public de la maison de confection Burberry ; 
 Classic BRIT Awards (auparavant Classical BRIT Awards), une récompense concernant la musique classique ou crossover, équivalente des Brit Awards de la musique pop.

Homonymie de prénom